Il gruppo dell'esaidrite è un gruppo di minerali.

Minerali del gruppo dell'esaidrite 
 Bianchite
 Chvaleticeite
 Ferrohexahydrite
 Esaidrite
 Moorhouseite
 Nickelhexahydrite

Note 

Esaidrite